

Imperadores Romano-Germânicos 
Conrado II do Sacro Império Romano-Germânico — Conrado, o Velho ou Conrado, o Sálico 
Conrado III da Germânia

Outras pessoas 
Conrado IV da Germânia — rei de Jerusalém  e rei da Sicília 
Conrado (cantor) — artista brasileiro 

Desambiguações de prenomes